Милашевич — польская, белорусская и  русская фамилия
 Милашевич, Константин Осипович (1842—1915) — русский геолог, палеонтолог, малаколог. 
 Милашевич, Сергей Константинович (1882—после 1921) — офицер Российского императорского флота, участник Первой мировой и Гражданской войн. Георгиевский кавалер, капитан 2 ранга.